Ил-276 (ранее Ил-214, также известен под обозначениями МТС — многоцелевой транспортный самолёт и СВТС — средний военно-транспортный самолёт) — проект тактического военно-транспортного самолёта, разрабатываемый компанией «Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина».

Предназначается для замены Ан-12, Ан-26 и Ан-72 в ВВС России и ВВС Индии. Позиционируется между лёгким транспортником Ил-112 и тяжёлым Ил-76 (грузовая кабина в сечении идентична Ил-76, но короче.). По проекту, самолёт МТС должен быть способен перевозить до 80 % всех типов вооружений и военной техники при значительно меньших затратах.

Стоимость одного самолёта предположительно составит 35—40 миллионов долларов США (в ценах 2010 года), стоимость всей программы разработки — примерно 600 млн долларов.

История 
Первоначально самолёт разрабатывался совместно компаниями «Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина», НПК «Иркут» и индийской фирмой Hindustan Aeronautics (HAL). Протокол о начале совместной разработки подписан 6 июня 2001 года.

Межправительственное соглашение о совместной разработке и строительстве самолёта, получившего обозначение МТА (Medium Transport Aircraft), было подписано правительствами России и Индии в 2007 году. В последующие годы будущие партнёры договорились, что российской и индийской сторонам будет принадлежать по 50 % акций предприятия, штаб-квартира будет открыта в Нью-Дели. Планировалось, что производство самолёта будет размещено как в России, так и в Индии.

В конце 2015 года стало известно о выходе индийской стороны из проекта. Компания «Ильюшин» продолжила работы по разработке самолёта самостоятельно в инициативном порядке.

В 2017 году самолёт получил наименование Ил-276.

В августе 2019 года источник в авиастроительной отрасли сообщил, что проект Ил-276 участвует в конкурсе по созданию среднего военно-транспортного самолёта на замену Ан-12.

Предполагаемые сроки первого полёта 2023 год, серия с 2026 года.

Тактико-технические характеристики 

Способен перевозить груз массой до 12 т на дальность до 3700 км, груз массой до 20 т на дальность до 2000 км, или до 90 десантников.

Приведённые технические характеристики являются расчётными.

См. также 
 Ту-330
 Ан-178
Ан-12
 Kawasaki C-2
 Embraer KC-390

Примечания 

Военно-транспортные самолёты
Перспективные проекты российской военной авиации
Проекты самолётов
Самолёты Ильюшина
Самолёты России
Самолёты с Т-образным оперением
Высокопланы
Международные экспериментальные самолёты